Vopo oder VoPo steht umgangssprachlich für

 den Volkspolizisten in der DDR, siehe Deutsche Volkspolizei
 den „Volks-Porsche“, siehe Porsche 914
 Gemeinsames Vollstreckungsportal der Bundesländer (siehe u. a. bei Zentrales Vollstreckungsgericht)